Мазепин — фамилия.
 Мазепин, Дмитрий Аркадьевич (род. 1968) — российский предприниматель.
 Мазепин, Никита Дмитриевич (род. 1999) — российский автогонщик.